Camiel Vyncke (* 18. November 1940 in Maldegem) ist ein ehemaliger belgischer Radrennfahrer.

1962 wurde er Vierter der Tour de l’Avenir. Der dritte Platz bei der Internationalen Friedensfahrt 1963 war sein bestes internationales Ergebnis als Amateur.

1964 fuhr er den Giro d’Italia (31.) und die Tour de France (73.).

Er war Profi von 1964 bis 1968.

Teams 
 1964/65 – Flandria-Romeo (Belgien)
 1966/67 – Romeo-Smith's (Belgien)
 1968 – Etalo-Ventura (Belgien)

Erfolge

Weblinks

Einzelnachweise 

Radsportler (Belgien)
Belgier
Geboren 1940
Mann